President Charles de Gaulle (1890 - 1970) bezat de volgende onderscheidingen.

Charles de Gaulle
Onderscheidingen